Sender steht für:

 Sendeanlage, Wandlung von Signalen in elektromagnetische Wellen und Ausstrahlung
 Rundfunkveranstalter, Radio- oder TV-Sender
 Absender, eine Person oder Einrichtung, die etwas zum Adressaten übermittelt oder übermitteln lässt

Sender ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Sender (1475–1537), Geschichtsschreiber aus Augsburg
 Inés Ayala Sender (* 1957), spanische Hochschullehrerin und Politikerin
 Lena Sender (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Ramón J. Sender (1901–1982), spanischer Schriftsteller
 Ramon Sender (Musiker) (* 1934), US-amerikanischer Komponist, Künstler und Schriftsteller
 Stuart Sender (* ?), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent
 Tony Sender (eigentlich Sidonie Zippora Sender; 1888–1964), deutsche Politikerin (SPD, USPD), MdR und Journalistin

Siehe auch:
 Sender-Empfänger-Modell (Kommunikationstheorie)
 Tony-Sender-Preis (Frankfurt am Main)

 Fernsehsender – Senden – Sendung (Begriffsklärungen)